Иван Топалов може да се отнася за:
 Иван Топалов (актьор) (1888-1974), български актьор
 Иван Топалов (скулптор) (1906 - 1989), български скулптор
 Иван Топалов (футболист) (р. 1970), български футболист